Авилов, Михаил: Авилов, Михаил Александрович (1907—1974) — русский советский поэт.
 Авилов, Михаил Иванович (1882—1954) — русский советский художник и педагог.